

Toponymie

 Szczęsne est un village dans la voïvodie de Mazovie
 Szczęsne est un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie